Ziegelstadel bezeichnet ebenso wie Ziegelhütte Ortschaften, wo Ziegel oder Backsteine aus Lehm gebrannt werden oder wurden:

Baden-Württemberg:
 Ziegelstadel (Isny im Allgäu), Einzelhaus im zentralen Stadtteil von Isny im Allgäu, Landkreis Ravensburg
 Ziegelstadel (Leutkirch im Allgäu), Einzelhaus im zentralen Stadtteil von Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg
 Ziegelstadel (Neutrauchburg), Einzelhof im Stadtteil Neutrauchburg von Isny im Allgäu, Landkreis Ravensburg

Bayern:
 Ziegelstadel (Aham), Ortsteil der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut
 Ziegelstadel (Altmannstein), Ortsteil des Marktes Altmannstein, Landkreis Eichstätt
 Ziegelstadel (Anzing), Ortsteil der Gemeinde Anzing, Landkreis Ebersberg
 Ziegelstadel (Aufhausen, Sünching), Ortsteil der Gemeinden Aufhausen und Sünching, Landkreis Regensburg
 Ziegelstadel (Bad Grönenbach), Ortsteil des Marktes Bad Grönenbach, Landkreis Unterallgäu
 Ziegelstadel (Buxheim), Ortsteil der Gemeinde Buxheim, Landkreis Unterallgäu
 Ziegelstadel (Ettringen), Ortsteil der Gemeinde Ettringen, Landkreis Unterallgäu
 Ziegelstadel (Geisenfeld), Ortsteil der Stadt Geisenfeld, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm
 Ziegelstadel (Glött), Ortsteil der Gemeinde Glött, Landkreis Dillingen an der Donau
 Ziegelstadel (Heimenkirch), Ortsteil des Marktes Heimenkirch, Landkreis Lindau (Bodensee)
 Ziegelstadel (Holzheim), Ortsteil der Gemeinde Holzheim, Landkreis Dillingen an der Donau
 Ziegelstadel (Illertissen), Ortsteil der Stadt Illertissen, Landkreis Neu-Ulm
 Ziegelstadel (Lauben), Ortsteil der Gemeinde Lauben, Landkreis Unterallgäu
 Ziegelstadel (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau
 Ziegelstadel (Mödingen), Ortsteil der Gemeinde Mödingen, Landkreis Dillingen an der Donau
 Ziegelstadel (Penzing), Ortsteil der Gemeinde Penzing, Landkreis Landsberg am Lech
 Ziegelstadel (Sulzemoos), Ortsteil der Gemeinde Sulzemoos, Landkreis Dachau
 Ziegelstadel (Tussenhausen), Ortsteil des Marktes Tussenhausen, Landkreis Unterallgäu
 Ziegelstadel (Waal), Ortsteil des Marktes Waal, Landkreis Ostallgäu

Siehe auch:
 Zieglstadl
 Ziegelstadl